Strzała-2M – radziecka rakieta przeciwlotnicza
 Strzała-2M – seria radzieckich satelitów łącznościowych